Stargirl – film del 2020 diretto da Julia Hart
 Stargirl – personaggio dei fumetti DC Comics
 Stargirl – romanzo di Jerry Spinelli del 2000
 Stargirl – serie televisiva del 2020
 Star Girl – singolo dei McFly del 2006